«Mouline» puede referirse a:
 Mouliné, tipo de hilo trenzado de algodón. 
 Mouline, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Beaumont.